Рафаэл:

 Рафаэл, Аллан (1931—2018) — канадский хоккеист на траве.
 Рафаэл (Дурвал Да Коста Лира, род. 1982) — бразильский игрок в мини-футбол.
 Собис, Рафаэл (род. 1985) — бразильский футболист, нападающий.
 Перейра да Силва, Рафаэл (род. 1990) — бразильский футболист, защитник клуба «Лион».
 Кабрал Барбоза, Рафаэл (род. 1990) — бразильский футболист, вратарь клуба «Сантос».
 Рафаэл, Мауро (1933—1995) — бразильский футболист, нападающий.
 Рафаэл, Нанду (род. 1984) — ангольский и немецкий футболист.

См. также 
 
 Зе Рафаэл
 Рафаэли